Игл Лејк има више значења:
 Игл Лејк (Висконсин)
 Игл Лејк (Мејн)
 Игл Лејк (Пенсилванија)
 Игл Лејк (Тексас)
 Игл Лејк (Флорида)
 Игл Лејк (Минесота)